de artiestennaam van de Belgische gitarist Willy Lambregt 
 een in Australië gebruikte term voor een stofhoos
 Willie (single), een single van TC Matic die vaak verkeerdelijk Willy Willy wordt genoemd